Последний человек на Земле

 «Последний человек на Земле» — американо-итальянский фантастический фильм ужасов 1964 года, экранизация романа «Я — легенда».
 «Последний человек на земле» — песня советской и российской рок-группы Nautilus Pompilius, впервые представленная в 1990 году.
 «Последний человек на Земле» — американский футуристический комедийный телесериал 2015 года.

См. также 
 Последний человек (значения)